Альберс () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Альберс, Густав Людвиг (1838—1911) — основатель торговой фирмы «Кунст и Альберс».
 Альберс, Иоганн Фридрих Герман (1805—1867) — известный немецкий врач, патолог, психиатр и педагог.
 Альберс, Йозеф (1888—1976) — художник, дизайнер и поэт.
 Альберс, Йоханнес (1890—1963) — немецкий политик, депутат бундестага ФРГ.
 Альберс, Кристиан (род. 1979) — нидерландский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Альберс, Ханс (1891—1960) — немецкий актёр